

Китен () — місто в Бургаській області. Входить до складу общини Приморсько.
 Китен () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.

Див. також 
 Кітен — назва до 1948 року села Семенівка Ленінського району Автономної Республіки Крим.